14-й корпус — наименование корпуса в вооружённых силах различных государств.

Армейские корпуса 
 14-й корпус СС
 14-й стрелковый корпус (СССР)
 14-й стрелковый корпус (1-го формирования) (СССР)
 14-й стрелковый корпус (2-го формирования) (СССР)
 14-й стрелковый корпус (3-го формирования) (СССР)
 14-й армейский корпус (Российская Федерация)
 14-й армейский корпус (Российская империя)
 14-й армейский корпус (Великая армия)
 14-й сербский армейский корпус

Танковые корпуса 
 14-й танковый корпус (Третий рейх)

Моторизованные корпуса 
 14-й моторизованный корпус (Третий рейх)

См. также 
 14-й корпус — наименование административного корпуса.
 14-й корпус Кремля